

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme OIE peut signifier :
 Office international de l'eau, aussi connu sous le sigle OIEau, une association française dédiée aux échanges entre responsables concernés par les problèmes de l'eau (en France et dans les pays en développement) ;
 Office international des épizooties, ancien nom de l'Organisation mondiale de la santé animale ;
 Observatoire de l'industrie électrique, un outil d'analyse des évolutions du secteur de l'électricité animé par l'Union française de l'électricité.

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'Oie est une constellation située dans le Petit Renard, créée en 1690 par Johannes Hevelius mais aujourd'hui obsolète.

Biologie 
 Les oies sont un groupe d'oiseaux appartenant à la famille des Anatidés parmi laquelle on trouve aussi les cygnes et les canards. Il existe des oies sauvages et des oies domestiques.
 La bec d'oie est une variété de pomme.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 La théorie du vol d'oies sauvages est un modèle de développement économique décrit par l'économiste japonais Kaname Akamatsu en 1937, et complété par Shinohara en 1982.

Histoire 
 Les oies du Capitole sont les oies qui, selon Tite-Live, ont alerté les Romains d'une attaque nocturne des Gaulois en −390.
 Les Oies sauvages () sont les mercenaires irlandais qui s'engageaient dans les armées continentales et formèrent, en France, la Brigade irlandaise.
 La bataille du camp de l'Oie est un épisode de la guerre de Vendée, le .

Linguistique 
 En français, on désigne sous le nom de  le point de convergence de trois lignes rappelant la configuration des trois doigts d'une patte d'oie. L'expression s'utilise en anatomie, en charpenterie, dans le vocabulaire maritime, en toponymie
 Trifouillis-les-oies est un toponyme fictif, une expression familière qui désigne une localité isolée et peu peuplée.

Culture et société

Armées 
 Le pas de l'oie est le pas cadencé adopté par certains corps d'armées lorsqu'ils défilent. Appliqué pour la première fois par les Prussiens au , il est toujours en vigueur dans la plupart des pays anciennement membres ou satellites de l'URSS, ainsi que dans de nombreux États d'obédience ou d'inspiration marxiste (Chine, Corée du Nord, Cuba).
 Les Oies sauvages sont un chant militaire français, qui a intégré le répertoire de l'armée française après la Seconde Guerre mondiale, via le répertoire allemand.

Cinéma et télévision 
 L'Oie sauvage () est une comédie dramatique américaine réalisée par Cecil B. DeMille, sortie en 1915 mais aujourd'hui perdue.
 L'Oie sauvage est un film japonais de Shirō Toyoda, adapté d'un roman de Mori Ōgai et sorti en 1953.
 Les Oies sauvages () est un film britannique réalisé par Andrew V. McLaglen, sorti en 1978.
 Les Oies sauvages 2 () est un film d'action australo-britannique réalisé par Peter Hunt, sorti en 1985.
 Les Chansons de la mère l'oie sont un court métrage d'animation américain de la série des Silly Symphonies, réalisé par Burt Gillett et sorti en .
 Le Jeu de l'oie est un téléfilm français réalisé par Raoul Ruiz en 1980, diffusé à la télévision espagnole en 1997.
 Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages est une série d'animation japonaise produite par le studio Pierrot, fidèlement inspirée du roman Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, diffusée en 1980 et 1981 sur NHK.
 Nom de code : Oies sauvages () est un film de guerre italo-allemand réalisé par Antonio Margheriti, sorti  en 1984.
 Le Pas de l'oie () est un film britannique réalisé par Will Hay et Basil Dearden, sorti en 1942.
 Sauvez mon oie ! () est un téléfilm allemand réalisé par Jörg Grünler, diffusé en 2006.

Couleur 
 Caca d'oie est un nom de couleur utilisé pour désigner une couleur jaune verdâtre, principalement dans les domaines de la mode et de la décoration.

Édition 
 L'Oie de Cravan est une petite maison d'édition montréalaise spécialisée en poésie, fondée en 1992.
 Le Jeu de l'oie est une revue francophone de relations internationales, créée en 2009.

Jeux et jeux vidéo 
 Les Ballades au pays de Mère l'Oie () sont un jeu vidéo d'aventure ludo-éducatif développé et édité par Sierra On-Line, sorti en 1987.
 Le jeu de l'oie est un jeu de société où l'on déplace des pions sur un parcours en fonction des résultats de deux dés.
 Le jeu de l'oie est un jeu de kermesse pratiqué autrefois aux dépens d'une oie dans plusieurs pays d'Europe.

Littérature 
 Les Oies sauvages () sont un conte russe traditionnel, recueilli notamment par Alexandre Afanassiev dans le gouvernement de Koursk.
 Les Contes de ma mère l'oie sont un recueil de huit contes de fées de Charles Perrault, paru en 1697.
 La Gardeuse d'oies à la fontaine est un conte des frères Grimm, publié à partir de la cinquième édition des Contes de l'enfance et du foyer.
 Le Noble Jeu de l'oie () est un roman d'Edoardo Sanguineti.
 La Petite Gardeuse d'oies ou La Gardeuse d'oies () est un conte des frères Grimm.

Monuments et lieux publics 
 Les Oies de Meïdoum sont une partie d'une frise conservée au musée égyptien du Caire, figurant une scène de capture d'oiseaux au filet, provenant du site archéologique de Meïdoum.
 Le musée du jeu de l'oie, situé à Rambouillet (Yvelines, France), accueille la collection de Pierre Dietsch, composée de  jeux de l'oie.
 Le parc de la Patte d'oie est un espace vert de Reims (Marne, région Grand Est), classé Jardin remarquable.
 La Grande pagode de l'oie sauvage et la Petite pagode de l'oie sauvage sont les deux principales pagodes d'époque Tang dans la ville de Xi'an (province du Shaanxi, Chine).

Toponyme

Allemagne 
 Barther Oie, une île inhabitée de la mer Baltique, qui appartient au Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Greifswalder Oie, une île de la mer Baltique, qui appartient au Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;

Belgique 
 l'étang de la Patte d'Oie (), un étang situé à Groenendael, section de la commune de Hoeilaart (province du Brabant flamand) ;
 Chapelle-à-Oie, une section de la ville de Leuze-en-Hainaut (province de Hainaut, Région wallonne) ;
 le Vivier d'Oie, un quartier résidentiel de la commune bruxelloise d'Uccle, à proximité de la place Saint-Job et de la forêt de Soignes ;

Canada 
 la rivière à l'Oie, un affluent de la Petite rivière Cascapédia qui coule dans la municipalité de New Richmond, dans la MRC de Bonaventure (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec) ;
 le Village-aux-Oies, un ancien quartier de Montréal ;
 la zec de l'Oie-Blanche-de-Montmagny, une zone d'exploitation contrôlée de la ville de Montmagny, dans la MRC de Montmagny (Chaudière-Appalaches, Québec) ;

France 
 L'Oie, une ancienne commune française et depuis 2016 l'une des quatre communes déléguées d'Essarts en Bocage, en Vendée (région Pays de la Loire) ;
 L'allée des Oies, une voie de circulation du jardin de Versailles (Versailles, département des Yvelines, région Île-de-France) ;
 Fontaine-aux-Oies et Saint-Pierre-aux-Oies, anciens noms de Saint-Pierre, une commune de la Marne (région Grand Est) ;
 la patte d'Oie d'Herblay, un lieu-dit, un carrefour et une zone d'activité commerciale, située le long de l'ex-RN 14, dans le Val-d'Oise (région Île-de-France) ;
 la place de la Patte d'Oie et le quartier de la Patte d'Oie (Pata d'auca en occitan), dans le centre-ouest de Toulouse (Haute-Garonne, région Occitanie) ;
 Le Plessis-Patte-d'Oie, une commune de l'Oise (région Hauts-de-France) ;
 Rilly-aux-Oies, ancien nom de Rilly-sur-Aisne, une commune des Ardennes (région Grand Est) ;
 La rue aux Oies, ancien nom de la rue aux Ours, une rue du  arrondissement de Paris ;
 Saint-André-Goule-d'Oie, une commune de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
 Sainte-Florence-de-l'Oie, une ancienne commune de Vendée, scindée en 1895 en Sainte-Florence et L'Oie ;
 Saint-Ouen-des-Oies, ancien nom de Saint-Ouën-des-Vallons, une ancienne commune et depuis 2019 une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Montsûrs, dans la Mayenne (région Pays de la Loire) ;
 Villers-aux-Oies, ancien nom de Villers-sur-Nied, une commune de la Moselle (région Grand Est) ;

Sénégal
 Patte d'Oie, l'une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar.